Montigny (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Montigny (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Montigny (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Montigny (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Montigny (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Montigny (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary